Das Shenzhen Open 2014 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Damen in Shenzhen. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2014. Das Turnier fand vom 28. Dezember 2013 bis zum 4. Januar 2014 parallel zu den Turnieren in Auckland und Brisbane statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Li Na und im Doppel die Paarung Chan Hao-ching / Chan Yung-jan.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Shenzhen Open 2014 fand vom 28. bis zum 29. Dezember 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Shenzhen